Бріо́н-пре-Туе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Пуатьє, 85 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 308 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 796,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бріон-пре-Туе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бріон-пре-Туе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр